Vaszary ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor von Vaszary (1897–1985), ungarischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 János Vaszary (1867–1939), ungarischer Maler und Professor der Malerei
 Kolos Ferenc Vaszary (1832–1915), Kardinal der katholischen Kirche

Siehe auch: Vásáry